«Amarillo Sky» — песня американского кантри-певца Джейсона Алдина, вышедшая 26 июня 2006 года в качестве 3-го сингла с его первого студийного альбома Jason Aldean (2005). Песню написали Биг Кеннии, Родни Клаусон, Вики Макги, Барт Пурсли и Джон Рич (из групп Big & Rich и Lonestar). Продюсером был Майкл Кнокс. Сингл достиг четвёртого места в кантри-чарте Hot Country Songs.
Песня одобрительно встречена публикой, стала популярной и в 2006 году получила две номинации Академии кантри-музыки на церемонии Academy of Country Music Awards в категориях Video of the Year и Song of the Year, а также номинирована кантри-телесетью на CMT Music Awards (Country Music Television). Сингл был сертифицирован в платиновом статусе RIAA.

Чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни 2006 года
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни Джейсона Олдина